Мальте:

 Мальте, Валери (род. 1990) — канадская шорт-трекистка.
 Мальте, Доминик (род. 1980) — канадская сноубордистка.
 Мальте, Натасия (род. 1974) — норвежская актриса и модель.